А́вгуст Ле́скин (; 8 июля 1840,  — 20 сентября 1916, ) — немецкий лингвист, профессор (1870), член Берлинской академии наук, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1876), один из основных представителей школы младограмматиков. Труды по сравнительной грамматике славянских и балтийских языков.

Биография 
Учился в Киле и Лейпциге (у Георга Курциуса), позднее в Йене у Августа Шлейхера. Преподавал в Геттингене и Йене, с 1870 г. — профессор славистики в Лейпцигском университете; его лекции пользовались большой популярностью во всей Европе и способствовали формированию «лейпцигской школы» младограмматиков.

Лескин — один из первых исследователей истории славянских и балтийских языков; ему, в частности, принадлежит одна из наиболее распространённых классификаций основ славянского глагола. Автор древнеболгарской (1871) и сербо-хорватской (1914) грамматик, очерков по истории именного склонения в литовском, славянских и германских языках (1876) и др.

Под общей редакцией Лескина вышли тома 32-43 третьей серии Всеобщей энциклопедии науки и искусства (Энциклопедии Эрша и Грубера).

Примечания

Ссылки 
 В энциклопедии «Кругосвет»
 Grammatik der serbo-kroatischen sprache (1914)
 Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache : Grammatik--Texte--Glossar (1905)

Лингвисты Германии
Историки языка
Младограмматики
Компаративисты
Слависты Германии
Балтисты
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Преподаватели Гёттингенского университета
Преподаватели Йенского университета
Похороненные на Южном кладбище (Лейпциг)
Преподаватели Лейпцигского университета
Члены Саксонской академии наук
Члены Баварской академии наук
Иностранные члены Сербской академии наук и искусств